До́бринка — станция Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги. Расположена в посёлке Добринка Липецкой области.

Станция была построена 18 декабря 1869 года на открытой тогда же железнодорожной линии Грязи — Борисоглебск. Станцию назвали по соседней деревне Добринка (ныне центр Добринского района Липецкой области). При станции стал расти посёлок, который вскоре объединился с деревней Добринкой.

Помимо вокзала на станции построили казарму-общежитие для неженатых служащих (нынешний адрес: ул. Горького, 2) и целый ряд  других станционных построек.  До начала 1990-х годов на станции были расположены деревянные пакгаузы.

В 1964 году старое здание станции Добринка разобрали.

С октября 1888 года по январь 1889 года на станции работал ночным сторожем Максим Горький (см. также статью «Добринка»). Начальником станции в те годы  был П.П. Архангельский (Горький его упоминает  в своем  рассказе "Сторож" как Африкана Петровского)

Расписание движения

Поезда дальнего следования 
Добринка имеет железнодорожную связь с Санкт-Петербургом (Московский вокзал), Москвой (Павелецкий вокзал), Волгоградом и Баку.

Пригородное движение

Примечания

Источники 
 

Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Добринский район
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области